Privat Lives steht für:

 Private Lives (Theaterstück), ein Theaterstück von Noël Coward aus dem Jahr 1929
 Private Lives (Film), ein Film basierend auf dem Theaterstück von Noël Coward 
 Private Lives (Band), eine ehemalige britische Band
 Private Lives (Fernsehserie), eine südkoreanische Fernsehserie